Višnjevac je lahko:
 Višnjevac, Veliko Trojstvo (Hrvaška)
 Višnjevac, Osijek (Hrvaška)
 Višnjevac, Subotica (Srbija)